Список аэропортов штата Теннесси Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА: Tennessee Department of Transportation.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Bristol / Johnson / Kingsport
| TRI
| TRI
| KTRI
| Tri-Cities Regional Airport
| PR
| align=right | 211 177 

|- valign=top
| Чаттануга
| CHA
| CHA
| KCHA
| Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field)
| PR
| align=right | 246 893 

|- valign=top
| Ноксвилл
| TYS
| TYS
| KTYS
| McGhee Tyson Airport
| PR
| align=right | 815 130 

|- valign=top
| Мемфис
| MEM
| MEM
| KMEM
| Международный аэропорт Мемфиса
| PR
| align=right | 5 508 235 

|- valign=top
| Нашвилл
| BNA
| BNA
| KBNA
| Nashville International Airport (Berry Field)
| PR
| align=right | 4 779 474 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Джэксон
| MKL
| MKL
| KMKL
| McKellar-Sipes Regional Airport
| CS
| align=right | 3 501 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Ноксвилл
| DKX
| 
| KDKX
| Knoxville Downtown Island Airport
| RL
| align=right | 29 

|- valign=top
| Millington
| NQA
| NQA
| KNQA
| Millington Regional Jetport
| RL
| align=right | 297 

|- valign=top
| Нашвилл
| JWN
| 
| KJWN
| John C. Tune Airport
| RL 
| align=right | 2 534 

|- valign=top
| Smyrna
| MQY
| MQY
| KMQY
| Smyrna Airport
| RL
| align=right | 1 217 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Athens
| MMI
| MMI
| KMMI
| McMinn County Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Bolivar
| M08
|
|
| William L. Whitehurst Field
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Camden
| 0M4
|
|
| Benton County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Centerville
| GHM
| GHM
| KGHM
| Centerville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кларксвилл
| CKV
| CKV
| KCKV
| Outlaw Field
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Cleveland
| HDI
| 
| KHDI
| Hardwick Field
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Клифтон
| M29
|
|
| Hassel Field
| GA
|

|- valign=top
| Колумбия / Mt. Pleasant
| MRC
| MRC
| KMRC
| Maury County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Copperhill
| 1A3
|
|
| Martin Campbell Field
| GA
|

|- valign=top
| Covington
| M04
|
|
| Covington Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crossville
| CSV
| CSV
| KCSV
| Crossville Memorial Airport (Whitson Field)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Dayton
| 2A0
|
|
| Mark Anton Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Dickson
| M02
|
|
| Dickson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Dyersburg
| DYR
| 
| KDYR
| Dyersburg Regional Airport
| GA
| align=right | 252 

|- valign=top
| Elizabethton
| 0A9
|
|
| Elizabethton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fayetteville
| FYM
| FYM
| KFYM
| Fayetteville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gainesboro
| 1A7
|
|
| Jackson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gallatin
| M33
|
|
| Sumner County Regional Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Greeneville
| GCY
| GCY
| KGCY
| Greeneville-Greene County Municipal Airport
| GA
| align=right | 447 

|- valign=top
| Humboldt
| M53
|
|
| Humboldt Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Huntingdon / McKenzie
| HZD
| 
| KHZD
| Carroll County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jacksboro
| JAU
| 
| KJAU
| Campbell County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jamestown
| 2A1
|
|
| Jamestown Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jasper
| APT
| APT
| KAPT
| Marion County Airport (Brown Field)
| GA
|

|- valign=top
| Lafayette
| 3M7
|
|
| Lafayette Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lawrenceburg
| 2M2
|
|
| Lawrenceburg-Lawrence County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lebanon
| M54
|
|
| Lebanon Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lewisburg
| LUG
| 
| KLUG
| Ellington Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Lexington / Parsons
| PVE
| 
| KPVE
| Beech River Regional Airport (opened 2006)
| GA
|

|- valign=top
| Linden
| M15
|
|
| Perry County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Livingston
| 8A3
|
|
| Livingston Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Madisonville
| MNV
| 
| KMNV
| Monroe County Airport
| GA
| align=right | 200 

|- valign=top
| McMinnville
| RNC
| RNC
| KRNC
| Warren County Memorial Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Мемфис
| M01
|
|
| General DeWitt Spain Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Millington
| 2M8
|
|
| Charles W. Baker Airport
| GA
|

|- valign=top
| Morristown
| MOR
| MOR
| KMOR
| Moore-Murrell Airport
| GA
| align=right | 23 

|- valign=top
| Mountain City
| 6A4
|
|
| Johnson County Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Murfreesboro
| MBT
| 
| KMBT
| Murfreesboro Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Oneida
| SCX
| 
| KSCX
| Scott Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Paris
| PHT
| PHT
| KPHT
| Henry County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Portland
| 1M5
|
|
| Portland Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Pulaski
| GZS
| 
| KGZS
| Abernathy Field
| GA
|

|- valign=top
| Rockwood
| RKW
| RKW
| KRKW
| Rockwood Municipal Airport
| GA
| align=right | 3 

|- valign=top
| Rogersville
| RVN
| 
| KRVN
| Hawkins County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Savannah
| SNH
| 
| KSNH
| Savannah-Hardin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Selmer
| SZY
| 
| KSZY
| Robert Sibley Airport
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Sevierville
| GKT
| GKT
| KGKT
| Gatlinburg-Pigeon Forge Airport
| GA
| align=right | 62 

|- valign=top
| Sewanee
| UOS
| UOS
| KUOS
| Franklin County Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Shelbyville
| SYI
| SYI
| KSYI
| Shelbyville Municipal Airport (Bomar Field)
| GA
| align=right | 5 

|- valign=top
| Smithville
| 0A3
|
|
| Smithville Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Somerville
| FYE
| 
| KFYE
| Fayette County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sparta
| SRB
| 
| KSRB
| Upper Cumberland Regional Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Springfield
| M91
|
|
| Springfield-Robertson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tazewell
| 3A2
|
|
| New Tazewell Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Trenton
| TGC
| 
| KTGC
| Gibson County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tullahoma
| THA
| THA
| KTHA
| Tullahoma Regional Airport (William Northern Field)
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Union City
| UCY
| UCY
| KUCY
| Everett-Stewart Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Waverly
| 0M5
|
|
| Humphreys County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Winchester
| BGF
| 
| KBGF
| Winchester Municipal Airport
| GA
| align=right | 17 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Benton
| 92A
|
|
| Chilhowee Gliderport
|
|

|- valign=top
| Brownsville
| 47M
|
|
| Thornton Airport
|
|

|- valign=top
| Chattanooga
| 1A0
|
|
| Dallas Bay Skypark
|
|

|- valign=top
| Collegedale
| 3M3
|
|
| Collegedale Municipal Airport (Linn Field)
|
| align=right | 16 

|- valign=top
| Eagleville
| 50M
|
|
| Puckett Gliderport
|
|

|- valign=top
| Halls
| M31
|
|
| Arnold Field
|
|

|- valign=top
| Hohenwald
| 0M3
|
|
| John A. Baker Field
|
|

|- valign=top
| Johnson City
| 0A4
|
|
| Johnson City STOLport
|
|

|- valign=top
| Knoxville
| 9A2
|
|
| Powell STOLport
|
|

|- valign=top
| McKinnon
| M93
|
|
| Houston County Airport
|
|

|- valign=top
| Нашвилл
| M88
|
|
| Cornelia Fort Airpark
|
|

|- valign=top
| Rossville
| 54M
|
|
| Wolf River Airport
|
|

|- valign=top
| Tiptonville
| 0M2
|
|
| Reelfoot Lake Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Kingston
| 12TN 
|
|
| Riley Creek Airport (was 30A : Meadowlake Airpark) 
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Arlington
| LHC
|
| KLHC
| Arlington Municipal Airport (closed 1998—2002) 
|
|

|- valign=top
| Cookeville
| CJE
|
| KCJE
| Putnam County Airport (closed 1997) 
|
|

|- valign=top
| Lexington
| M52
|
|
| Franklin Wilkins Airport (closed 2006)
| 
| 

|- valign=top
| Parsons
| 0M1
|
|
| Scott Field (Decatur County Airport) (closed 2006)
| 
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Штат:
 Tennessee Department of Transportation (TDOT): Aeronautics Division

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Tennessee — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Tennessee

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Теннесси:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Теннесси
Аэропорты